Сан Анхел има више значења:

 Сан Анхел, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Анхел (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Анхел (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Анхел (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Анхел (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Анхел (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Анхел (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Анхел (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Анхел (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Анхел (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Анхел (Абасоло), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Анхел, Мини Супер (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Анхел (Морелос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Анхел (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Анхел (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Анхел (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Анхел (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Анхел (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Анхел (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Анхел (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Анхел (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Анхел (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Анхел (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Анхел (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Анхел (Аљенде, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Анхел (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Анхел (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Анхел (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Анхел (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Анхел (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Анхел (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Анхел (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Анхел (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Анхел (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Анхел (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Анхел (Уаникео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Анхел (Морелос, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Анхел (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Анхел (Аљенде, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Анхел (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Анхел (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Анхел (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Анхел (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Анхел (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Анхел (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Анхел, Ла Грута (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Анхел (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Анхел (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Анхел (Јевалтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Анхел (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Анхел (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Анхел (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Анхел (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Анхел (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Анхел, Ел Сафари (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Анхел (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Анхел (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Анхел, Ла Соледад (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Анхел (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Анхел (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Анхел (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Анхел (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Анхел (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Анхел (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Анхел, Километро Синко (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Анхел (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Анхел (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Анхел (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Анхел (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Анхел (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Анхел (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Анхел (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Анхел (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Анхел (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Анхел (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику